A 2003-2004-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 29. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az 1. FC Nürnberg nyerte meg, mögötte az Arminia Bielefeld és az 1. FSV Mainz 05 jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 2003–2004-es Bundesliga
 2003–2004-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja 
 2. Bundesliga @ DFB
 Kicker.de

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok